Estácio de Sá — militar português, fundador da cidade do Rio de Janeiro

Cidade do Rio de Janeiro, Brasil
 Estácio (bairro)
 Estácio de Sá Futebol Clube — clube de futebol extinto
 Estácio de Sá (escola de samba)
 Universidade Estácio de Sá